Esta foi a primeira edição do evento. Irina-Camelia Begu e María Irigoyen conquistaram o título derrotando Johanna Larsson and Chanelle Scheepers na final por 6–2, 6–0.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Referências
 Chave principal

D